Anavitória — duo musical brasileiro
Anavitória (álbum) — álbum do duo brasileiro homônimo
Anavitória (EP) — EP do duo brasileiro homônimo